

События 
 Консулы Луций Эмилий Павел (патриций) и Марк Ливий Салинатор (плебей). Послы Публий Валерий Флакк и Квинт Бебий Тамфил.
 Вторая Иллирийская война. Успешная война римлян с Иллирией. Триумф Л. Э. Павла.
 Ганнибал завершает завоевание территорий между Тахо и Ибером.
 Ганнибал попытался вызвать Сагунт (Заканту), союзный с Римом, на конфликт. Сагунт пожаловался в Рим, римляне прислали комиссаров. Комиссары сообщили в Рим, что война неизбежна, и там начали к ней готовиться. Ганнибал осаждает Сагунт и берёт его после упорной 8-месячной осады.
 Эфоры избрали новых царей. Ликург дал всем эфорам по таланту и был объявлен потомком Геракла.
 219—215 — Царь Спарты из рода Агидов Агесиполид III, внук Клеомброта II. Опекуном его был его дядя Клеомен, сын Клеомброта II.
 219—212 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Ликург (II).
 Тяжёлое положение Ахейского союза. Филипп V через Фессалию вступил в Эпир, соединился с эпиротами, взял Амбракию и этолийские Фойтии и опустошил Этолию. Дарданы стягивают войска для нападения на Македонию. Филипп вернулся в Македонию. Этолийцы напали на эпиротов и предали Эпир страшному разорению, сожжено было Додонское святилище. Начало зимы — Филипп через Мессалию, Эвбею, Беотию и Мегариду вошёл в Пелопоннес и на перевале Апелавра разгромил элейцев.
 Птолемей IV уехал в Каноб. Клеомену III удалось напоить стражников и вместе со спартанцами вырваться из заключения. Но в Александрии никто не присоединился к ним. Тогда спартанцы и Клеомен пронзили себя мечами.
 219—217 — Четвёртая Сирийская война.
 Весна — Антиох III стянул войска в Апамею и выступил против египтян. Антиох подступил к Селевкии, город капитулировал. Египетский наместник Сирии Феодот изменяет Птолемею и передаёт Антиоху Тир, Птолемаиду и Герры. Антиох захватывает много городов в Келесирии. Войска Антиоха продвигаются к границам Египта. Временщик Птолемея Сосибий начинает с Антиохом мирные переговоры, которые велись 4 месяца, а за это время организует македонско-египетскую армию.

См. также

Примечания